Борис Касаткин:
 Касаткин, Борис Семёнович (1923—2006) — советский и российский учёный.
 Касаткин, Борис Сергеевич (1919—1993) — советский и украинский учёный.